Швец — украинская (), чешская () и еврейская фамилия (сапожник).

Фамилии

А 
 Швец, Александр Ефимович (род. 1955) — советский и украинский журналист, редактор.
 Швец, Алёна (настоящая фамилия Швецова; род. 2001) — российская певица, автор-исполнитель.

В 
 Швец, Валентин Родионович (род. 1939) — советский государственный деятель.
 Швец, Варвара Ильинична (1892—1975) — звеньевая.
 
  (1873—?) — чехословацкий политик, сенатор от социал-демократов в 1920—1925 гг.
 
 Швец, Виталий Иванович (1936—2019) — советский и российский биотехнолог.

Г, Д 
 
  (род. 1977) — чешский пианист и дирижёр.
  (род. 1996) — словацкий футболист.

И 
 
 Швец, Игорь Богданович (род. 1985) — украинский футболист.

Й — Л 
 Швец, Йозеф (род. 1935) — чехословацкий гребец.
 Швец, Карл (1949—2016) — австрийский музыкальный педагог.
 Швец, Любовь Никитична (род. 1943) — российский политик.

М 
 Швец, Максим (род. 1993) — украинский боец смешанных боевых искусств в полусредней весовой категории.
 Швец, Марек (род. 1973) — чешский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.
 Швец, Марк Васильевич (род. 1976) — эстонский футболист.
  (род. 1994) — чешский игрок в сквош.

Н 
 Швец, Надежда Фёдоровна (1959—2022) — советская и украинская художница, режиссёр.

О, П 
 Швец, Оксана Александровна (1955—2022) — советская и украинская актриса, заслуженная артистка Украины.
 Швец, Отакар (1892—1955) — чехословацкий скульптор.
 Швец, Павел Евгеньевич (род. 1983) — российский политик.
  (1961—2021) — чехословацкий солдат и словацкий политик.

Р, С 
 Швец, Ростислав Филиппович (в монашестве Лазарь; род. 1939) — епископ УПЦ, постоянный член Священного синода УПЦ, ректор Таврической духовной семинарии.
 Швец, Сергей Фёдорович (род. 1976) — украинский тележурналист; депутат.
 Швец, Степан Иванович (1905—1998) — советский военнослужащий.

У, Ф 
 Швец, Ульян Евстафьевич (Евграфович) (1900—1944) — командир батальона.
 Швец, Фёдор Петрович (1882—1940) — русский, украинский геолог и политик, член Директории УНР.

Э — Я 
  (1925—2010) — словацкий беженец и политический заключённый.
 
 Швец, Яна Игоревна (Layah; ранее известная как Ева Бушмина; род. 1989) — украинская певица, актриса и телеведущая.

Двойные фамилии 
 Швец-Роговой, Артём Ильич (род. 1995) — российский хоккеист.

Персонажи 
 Илья Швец — одно из альтернативных имён Никиты Кожемяки.

География 
 Швец — немецкое название польского города Свеце.